Хабри може бити:

 Хабри (Хавличкув Брод), () град у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Хабри (Чешке Будјејовице), () насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република